Молодой король:
 «Молодой король» — сказка Оскара Уальда.
 «Молодой король» — альбом Лигалайза.